Mandal kan syfta på följande platser:

Indien 
1 Māndal (ort i Indien, Rajasthan), Bhīlwāra, 
2 Māndal (ort i Indien, Gujarat), Ahmadābād,

Mongoliet 
4 Mandal Sum, distrikt i Selenga,

Norge 
5 Mandal, centralort, Vest-Agder fylke, 
 Mandals kommun, Vest-Agder fylke, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar